Andrea Habsbursko-Lotrinská (německy: Andrea Maria von Habsburg-Lothringen; 30. května 1953, Würzburg, Německo) je rakouská arcivévodkyně a dědičná hraběnka z Neippergu.

Manželství a děti 
Narodila se v německém Würzburgu jako dcera korunního prince Otto von Habsburga a jeho manželky princezny Reginy Sasko-Meiningenské. Má pět sourozenců.

Dne 9. července 1977 se v bavorském Pöckingu vdala za Karla Evžena, dědičného hraběte z Neippergu (* 20. října 1951 Schwaigern), syna Josefa Huberta, hraběte z Neippergu a hraběnky Marie Ledebur-Wicheln. Je potomkem Adama Alberte Neipperga. Spolu zplodili pět dětí:
 Philipp (* 6. září 1978), ⚭ Paula Wolff. Ze strany matky, Ladislaji, hraběnky z Meranu, je potomkem císařovny Joséphine de Beauharnais, první manželky Napoleona Bonaparta. Spolu mají tři děti:
 Johanna (* 2009)
 Štěpán (* 2010)
 Emanuel (* 2014)
 Alexandra (* 2015)
 Benedikt (* 11. dubna 1980)
 Dominik (* 27. července 1981), ⚭ princezna Marie-Anna Salm-Salm. Spolu mají jedno dítě:
 Florentina (* 2015)
 Hemma z Neippergu|Hemma (* 11. října 1983), ⚭ Roman Keno Specht. Spolu mají jedno dítě:
 Annunziata Specht (* 2013)
 Katharina, (* 3. dubna 1986), ⚭ princ Wenzel Lobkowicz (* 4. 12. 1986)
 Valerian (* 15. 6. 2014

Řády 
  Dynastie Habsburků: Dáma Řádu hvězdového kříže.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Andrea
Neippergové
Andrea
Andrea
Narození v roce 1953
Andrea
Narození 30. května
Narození ve Würzburgu
Žijící lidé
Ženy